A competição por equipes mistas do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 foi disputada em 20 de fevereiro no Centro Nacional de Esqui Alpino Yanqing, em Pequim.

A Suíça era a atual campeã da prova, com a Áustria e a Noruega as atuais defensoras das medalhas de prata e bronze, respectivamente, de 2018. Os noruegueses foram os campeões mundiais de 2021, e ficaram com o bronze. A Alemanha, terceira colocada no mundial, ficou com a prata, e a equipe da Áustria conquistou a inédita medalha de ouro.

O evento estava marcado originalmente para sábado, 19 de fevereiro, mas foi transferido para domingo, 20 de fevereiro, devido aos fortes ventos.

Medalhistas

Qualificação
As nações participantes foram nomeadas de acordo com a classificação geral da Copa das Nações antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. Os seguintes esquiadores foram convocados por cada uma das quinze equipes participantes:

Katharina Huber
Katharina Liensberger
Katharina Truppe
Stefan Brennsteiner
Michael Matt
Johannes Strolz

Cassidy Gray
Erin Mielzynski
Trevor Philp
Erik Read

Kong Fanying
Ni Yueming
Xu Mingfu
Zhang Yangming

Tereza Nová
Elese Sommerová
Kryštof Krýzl
Jan Zabystřan

Clara Direz
Coralie Frasse Sombet
Tessa Worley
Mathieu Faivre
Thibaut Favrot
Alexis Pinturault

Emma Aicher
Lena Dürr
Julian Rauchfuß
Alexander Schmid
Linus Straßer

Marta Bassino 
Federica Brignone
Nicol Delago
Luca De Aliprandini
Tommaso Sala
Alex Vinatzer

Mina Fürst Holtmann
Thea Louise Stjernesund
Maria Therese Tviberg
Timon Haugan
Fabian Wilkens Solheim
Rasmus Windingstad

Zuzanna Czapska
Maryna Gąsienica-Daniel
Magdalena Łuczak
Michał Jasiczek
Paweł Pyjas

Anastasia Gornostaeva
Julia Pleshkova
Ekaterina Tkachenko
Aleksandr Andrienko
Ivan Kuznetsov

Petra Hromcová
Rebeka Jančová
Adam Žampa
Andreas Žampa

Ana Bucik
Tina Robnik
Andreja Slokar
Miha Hrobat
Žan Kranjec

Hanna Aronsson Elfman
Hilma Lövblom
Kristoffer Jakobsen
Mattias Rönngren

Andrea Ellenberger
Wendy Holdener
Camille Rast
Gino Caviezel
Justin Murisier

AJ Hurt
Paula Moltzan
Mikaela Shiffrin
Tommy Ford
River Radamus
Luke Winters

Resultados
A competição iniciou-se a partir das 09:00 locais com as oitavas de final.

 Nota
 Equipes marcadas com asterisco venceram pelo tempo acumulado mais rápido do melhor esquiador masculino e da melhor esquiadora feminina.

Equipes mistas